Ґабріель Тенчинський (мечник) (1572–1617) — тесть Івана Миколи Даниловича
 Ґабріель, син Яна (†1497)
 Ґабріель, син Анджея (†1629)

Тенчинські

Сторінки зі списками однофамільців-тезок